Jeffrey Woesthoff is een personage uit de RTL 4-televisieserie Voetbalvrouwen. Het personage wordt gespeeld door Barry Atsma. Hij is spits en later hulptrainer bij Heros. Jeffrey staat bekend als de clubkoning van Heros.

Overzicht 
Jeffrey heeft al vroeg een relatie met Natasha. Tijdens deze relatie raakt ze zwanger en daarom trouwen zij. Uit dit huwelijk wordt hun zoon Dylan geboren. Maar Jeffrey en Natasha zijn niet erg gelukkig en scheiden. Jeffrey leert vervolgens Melanie kennen en trouwt voor de tweede keer. Wanneer zij een kind willen, blijkt dit in eerste instantie niet te lukken. Maar dan krijgen ze hulp van Melanies zus Madonna Duprie. Zij doneert een eicel. Zo worden Jeffrey en Melanie de trotse ouders van Diego, die biologisch gezien Madonna's zoon is.

Seizoen een 
Met de komst van Danny Doornbos moet Jeffrey het veld ruimen. Jeffrey is niet bepaald jong meer, maar dankzij de hulp van Melanie (waar hij niets van afweet) kan hij toch in de basis blijven staan. Deze plek behoudt hij echter alleen als hij in de eerstvolgende wedstrijd presteert.

Ondertussen is Dylan gescout voor het Heros Jong-team, en Jeffrey en Natasha zijn dolblij voor Dylan. Ondertussen ontdekt Natasha na een fotoshoot voor de Playboy dat ze borstkanker heeft en Jeffrey besluit haar te steunen. Maar wanneer Natasha een inwendige bloeding heeft op de dag dat Jeffrey moet presteren, belt Dylan is shocktoestand naar Melanie. Dylan vertelt dat Jeffrey nu meteen naar het ziekenhuis moet komen, maar Melanie vertelt Jeffrey niets. Later die middag komt Dylan in shock naar het spelershonk en vertelt dat Natasha overleden is. Als Melanie daarna zegt "vergeten" te zijn dit te vertellen, lijken de eerste scheurtjes in haar huwelijk te ontstaan.

Na Natasha's overlijden besluiten Jeffrey en Melanie Dylan in huis te nemen. Ook Dylans vriendinnetje Rowena komt vaak over de vloer, maar zij lijkt veel meer geïnteresseerd te zijn in Jeffrey. Jeffrey laat zich gemakkelijk verleiden en belandt daardoor verscheidene keren in bed met de veel jongere Rowena. Als Melanie de twee betrapt, besluit zij revanche te nemen samen met Dylan. Wanneer Jeffrey hen betrapt door toedoen van Diego wil hij echter maar één ding: scheiden. Dit duurt echter niet lang, want zodra Jeffrey erachter komt dat Melanie recht heeft op de helft van zijn vermogen, besluit hij hun huwelijk toch nog maar een kans te geven.

Jeffrey komt in aanmerking voor een transfer naar Bahrein en wanneer het contract gesloten is, komt Melanie erachter dat zij heel veel moet inleveren voor een leven daar. Melanie besluit de trap in te smeren met zeep, zodat Jeffrey van de trap glijdt. Dit gebeurt ook, en Jeffrey houdt er een gebroken been aan over. Jeffrey kan helaas de transfer niet maken.

Wanneer vervolgens Arjan overlijdt, komt er een nieuwe coach, Harry Reitsma. Voor Jeffrey is er helaas geen plek meer en hij wordt vervangen door Dylan. Wanneer Harry verongelukt, wordt Jeffrey assistent-trainer van Heros.

Seizoen twee 
Als Jeffrey erachter komt dat Melanie iets met Harry's ongeluk te maken heeft, wil hij niets meer met Melanie te maken hebben. Hij besluit alsnog het aanbod van Bahrein aan te nemen. Jeffrey mag onmiddellijk beginnen en vertrekt naar Bahrein, waar hij uiteindelijk ook een relatie krijgt.

Jeffrey keert echter een paar weken later toch terug; hij heeft verschillende keren contact gehad met Diego en die mist zijn vader. Na zijn terugkomst besluit Jeffrey aanvankelijk in Nederland te blijven. Maar zodra hij hoort wat Melanie de afgelopen weken allemaal heeft geflikt ziet hij in dat het niets wordt met Melanie. Jeffrey beslutit dan toch weer terug te keren naar Bahrein. Deze keer wil hij echter Diego met zich meenemen. Diego komt erachter dat Jeffrey teruggaat (Maar weet niet dat Jeffrey hem mee wilt nemen) en voelt zich voor de tweede keer verraden door zijn vader. Diego springt voor de ogen van zijn ouders van het balkon af. Hij raakt zogenaamd in coma, waarna Jeffrey besluit dan maar samen met Dylan naar Bahrein te vertrekken.

Seizoen drie 
Via een brief laat Jeffrey weten de financiële toelage voor Melanie te stoppen, mits zij Madonna de voogdij geeft over Diego. Zelf vindt Melanie het belachelijk en gaat hier niet op in. Later gaat Melanie hier toch op in. Diego mag bij Madonna wonen, maar Madonna krijgt niet de voogdij. Jeffrey gaat akkoord en niet veel later zijn Jeffrey en Melanie officieel gescheiden.

Woesthoff, Jeffrey